Halo Records is de naam van een viertal platenlabels:
Halo Records (Canada)
Halo Records (Verenigde Staten) 
Halo Records (Verenigd Koninkrijk)
Halo the Label (Australië)